Tom est le diminutif anglais du prénom Thomas.

Prénom

Personnalités réelles 
 

 Tom Boonen, cycliste belge ;
 Tom Cruise, acteur réalisateur ;
 Tom Gehrels, astronome néerlando-américain ;
 Tom Hanks, acteur ;
 Tom Hardy, acteur britannique ;
 Tom Holland (acteur), américain;
 Tom Jones, chanteur britannique.
 Tom Kaulitz, guitariste du groupe allemand Tokio Hotel ;
 Tom Kristensen, pilote automobile danois ;
 Tom Okker, ancien joueur de tennis néerlandais ;
 Tom Ricketts, acteur réalisateur et scénariste britannique ;
 Tom Tit, pseudonyme d'Arthur Good ;
 Tom Weyer, un DJ allemand.

Personnages de fiction 
 Tom Sawyer s'appelle Thomas Sawyer dans l'ouvrage de Mark Twain ;
 Tom, le chat dans les dessins animés Tom et Jerry . Dans certains épisodes, il est nommé Thomas ;
Talking Tom, le chat dans les jeux mobiles et la web série Talking Tom and Friends. Il est très rarement appelé Thomas ;

 Tom Bombadil, personnage inventé par Tolkien ;
 Tom est un personnage du manga One Piece.
 Tom Jedusor est Voldemort, le mage noir et principal antagoniste dans la série de livres Harry Potter écrite par J.K. Rowling
 Major Tom est le héros de la chanson Space Oddity de David Bowie.
 Tom, personnage de Tracteur Tom

Chansons 
 Tom, chanson de Marie Laforêt (1967).

Patronymes 

 David Tom (1978-), acteur américain ;
 Heather Tom (1975-), actrice américaine ;
 Logan Tom (1981-), joueuse américaine de volley-ball ;
 Nicholle Tom (1978-), actrice américaine ;
 Peter Tom (1964-2018), homme politique salomonais ;
 Steve Tom (1953-), acteur américain.

Pseudonymes 
 Tom, (1985-), un des pseudonymes (avec Wellington), de Wellington Brito da Silva, footballeur brésilien.

Toponymes 

 Black Tom, une petite île, dépôt du port de New York et New Jersey ;
 Tom, un village du Cameroun dans la commune d'Awaé ;
 Tom, rivière russe affluent de l'Ob ;
 Mont du Tom ("Tomberg" en flamand), un des monts des Flandres, situé à Noordpeene dans le département du Nord en France

Divers 
 Tom, un langage informatique de programmation par filtrage ;
 tom et tom basse sont des éléments d'une batterie.

Titres 

 La case de l'oncle Tom, roman de Harriet Beecher Stowe, paru en 1852 ;
 Tom et Viv, film britannico-américain réalisé par Brian Gilbert, sorti en 1994 ;
 Tom est mort, roman de Marie Darrieussecq, publié en 2007 ;
 Tom, film français de 2022.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais